Андре́ Вуазе́н () — французские имя и фамилия. Может означать:
 Вуазен, Андре (1923—1991) — французский писатель и художник, директор программ канала ORTF (1961—1968).
 Вуазен, Андре (годы жизни неизвестны) — французский шахматист, участник двух шахматных олимпиад (1930 и 1933 годов).
 Вуазен, Андре Марсель (1903—1964) — французский агроном.